Французский референдум по самоопределению Новой Каледонии проводился 28 июня 1988 года по Матиньонским соглашениям, которые устанавливали порядок самоопределения Новой Каледонии.  Большинство избирателей (80%) при невысокой явке (36,9%) одобрило право жителей Новой Каледонии на самоопределение. 

Вопрос, вынесенный на референдум, был следующий:

Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le président de la République et portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie?

Одобряете ли Вы проект закона, представленный французскому народу Президентом Республики, содержащий законодательные и подготовительные положения к самоопределению Новой Каледонии?

Результаты

Ссылки 
  Результаты референдума.

Движение за независимость Новой Каледонии
Новой Каледонии
1988
Н
1988 год во Франции
Июнь 1988 года
События 28 июня